

Titres 

 Disparitions (1984), série télévisée réalisée d’Yves Ellena, Daniel Moosmann et Claude Barrois ;
 Disparitions sanglantes () (1992),  thriller américain d’Eric Till ;
 Disparitions () (2004), film britannique de Christopher Hampton ;
 Disparitions (2008), mini-série française ;
 Disparitions () (1999), roman japonais de Natsuo Kirino ;
 Disparitions sur le campus () (1999),  épisode de la saison 4 de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Disparitions au stade (2013), 20 album de bande dessinée des Aventures de Vick et Vicky ;
 Disparitions suspectes () (2014), téléfilm américain de Kristoffer Tabori.